Нико Инго Риндеркнехт (; ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Швайнфурт 05».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в академиях своего города. В 2011 году получил приглашение из Франкфурта и принял его. С сезона 2015/16 подводился к основной команде, параллельно выступая за вторую.

13 декабря 2015 года дебютировал в Бундеслиге в поединке против дортмундской «Боруссии», выйдя на замену на 85-й минуте вместо Давида Абрахама.

28 июня 2016 года перешёл в «Ингольштадт 04», заключив контракт с клубом на три года.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Ингольштадт 04 II»
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Гиссен»
Игроки ФК «Швайнфурт 05»